Kossatz ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Kossatz-Deißmann, deutsche Klassische Archäologin
 Gert Kossatz (1929–2013), deutscher Ingenieur und Professor
 Hans Kossatz (1901–1985), deutscher Karikaturist, Comiczeichner und Illustrator
 Tilmann Kossatz (* 1947), deutscher Kunsthistoriker und Konservator